Pers
 Iskra (ondergrondse krant) - Poolse ondergrondse krant gepubliceerd in Warschau in 1944
 Iskra (krant) - Russische socialistische krant

 Belarus
 Iskra (Vitebsk) - dorp in de oblast Vitebsk
 Iskra (district Svetlahorski) - dorp in de oblast Homel
 Iskra (district Tsjetsjerski) - dorp in de oblast Homel
 Iskra (Mahiljow) - dorp in de oblast Mahiljow

 Bulgarije
 Iskra (Boergas) - dorp in de oblast Boergas
 Iskra (Gabrovo) - dorp in de oblast Gabrovo
 Iskra (Plovdiv) - dorp in de oblast Plovdiv
 Iskra (Kardzjali) - dorp in de oblast Kardzjali
 Iskra (Silistra) - dorp in de oblast Silistra

 Kazachstan
 Iskra (Noord-Kazachstan) - dorp in de oblast Noord-Kazachstan

 Kirgizië
 Iskra (Tsjoej) - dorp in de oblast Tsjoej
 Iskra (Batken) - dorp in de oblast Batken

 Oekraïne
 Iskra (Donetsk) - dorp in de oblast Donetsk
 Iskra (Charkov) - dorp in de oblast Charkov

 Rusland
 Iskra (Altaj) - dorp in de kraj Altaj
 Iskra (Basjkirostan) - dorp in de republiek Basjkirostan
 Iskra (Belgorod) - posjolok in de oblast Belgorod
 Iskra (Chabarovsk) - dorp in de kraj Chabarovsk
 Iskra (Irkoetsk) - dorp in de oblast Irkoetsk
 Iskra (Kaliningrad) - posjolok in de oblast Kaliningrad
 Iskra (district Ferzikovski) - dorp in de oblast Kaloega
 Iskra (district Mesjtsjovski) - dorp in de oblast Kaloega
 Iskra (Kirov) - dorp in de oblast Kirov
 Iskra (Koergan) - posjolok in de oblast Koergan
 Iskra (Kostroma) - dorp in de oblast Kostroma
 Iskra (district Chomoetovski) - dorp in de oblast Koersk
 Iskra (district Koerski) - posjolok in de oblast Koersk
 Iskra (Krasnojarsk) - dorp in de kraj Krasnojarsk
 Iskra (Leningrad) - choetor in de oblast Leningrad
 Iskra (Lipetsk) - posjolok in de oblast Lipetsk
 Iskra (Mordovië) - posjolok in de republiek Mordovië
 Iskra (Moskou) - posjolok in de oblast Moskou
 Iskra (Nizjni Novgorod) - posjolok in de oblast Nizjni Novgorod
 Iskra (district Koepinski) - dorp in de oblast Novosibirsk
 Iskra (district Tsjerepanovski) - posjolok in de oblast Novosibirsk
 Iskra (wisselplaats) - wisselplaats in de oblast Novosibirsk
 Iskra (Oeljanovsk) - posjolok in de oblast Oeljanovsk
 Iskra (Omsk) - dorp in de oblast Omsk
 Iskra (district Abdoelinski) - posjolok in de oblast Orenburg
 Iskra (district Boezoeloekski) - posjolok in de oblast Orenburg
 Iskra (district Sakmarski) - dorp in de oblast Orenburg
 Iskra (kraj Primorje) - dorp in de kraj Primorje
 Iskra (Pskov) - dorp in de oblast Pskov
 Iskra (district Pitelinski) - posjolok in de oblast Rjazan
 Iskra (district Rjazanski) - posjolok in de oblast Rjazan
 Iskra (Smolensk) - dorp in de oblast Smolensk
 Iskra (Stavropol) - posjolok in de kraj Stavropol
 Iskra (district Kirsanovski) - dorp in de oblast Tambov
 Iskra (district Zjerdevski) - dorp in de oblast Tambov
 Iskra (Tsjeljabinsk) - posjolok in de oblast Tsjeljabinsk
 Iskra (Tsjoevasjië) - posjolok in de republiek Tsjoevasjië
 Iskra (Tver) - dorp in de oblast Tver
 Iskra (Vladimir) - posjolok in de oblast Vladimir
 Iskra (district Nikolajevski) - dorp in de oblast Vologda
 Iskra (district Oerjoepinski) - posjolok in de oblast Vologda
 Iskra (district Tsjerepovetski) - dorp in de oblast Vologda

 Krim
 Iskra (Krim) - dorp in de district Krasnogvardejski

 Voetbalclubs
 FK Iskra Danilovgrad
 NK Iskra Bugojno